Golfkrieg bezeichnet die Kriege zwischen und in Anrainerstaaten des Persischen Golfes:
 Erster Golfkrieg, Krieg zwischen dem Irak und dem Iran von 1980 bis 1988
 Zweiter Golfkrieg (Erster Irakkrieg), 1990/91 ausgetragener Krieg zwischen dem Irak und einer US-geführten Militärkoalition
 Dritter Golfkrieg (Zweiter Irakkrieg), 2003 ausgetragener Krieg zwischen einer US-geführten Militärkoalition und dem Irak

Siehe auch: